Alfons Benedikter – politico italiano
 Hans Benedikter – politico e giornalista italiano altoatesino
 Martin Benedikter – docente e sinologo italiano
 Roland Benedikter – sociologo italiano